Дюрнштайн () — многозначный немецкий топоним:

 Дюрнштайн — город в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Дюрнштайн — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия.
 Дюрнштайн — руины старинного замка в Австрии в земле Нижняя Австрия.
  ― руины старинного замка в Австрии в земле Штирия.
  — аббатство в долине Вахау в Австрии.